Санта-Терезинья () — название муниципалитетов в Бразилии:

 Санта-Терезинья (Баия) — в штате Баия.
 Санта-Терезинья (Мату-Гросу) — в штате Мату-Гросу.
 Санта-Терезинья (Параиба) — в штате Параиба.
 Санта-Терезинья (Пернамбуку) — в штате Пернамбуку.
 Санта-Терезинья (Санта-Катарина) — в штате Санта-Катарина.